
Molekulska formula -{C20H34O2}- se može odnositi na:
 Dihomo-gama-linolna kiselina
 Mead kiselina